Mundos opuestos 2 est une émission de télévision chilienne de téléréalité diffusée sur Canal 13 depuis le 13 janvier 2013. Est la deuxième saison de Mundos opuestos.

Participants 
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
!width="300"|Participant
!width="20"|Âge
!width="180"|Situation actuelle
|width="150"|Résultat précédent
!width="50"|Rester
|-
|bgcolor="Yellow"| Andrés LongtonAvocat et ancien participant de Mundos opuestos.
| align="center" | 30
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Artur LogunovActeur de la série Violetta.
| align="center" | 23
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Arturo LongtonEntrepreneur.
| align="center" | 34
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Cristian Labbé MartinezDirecteur de l'agence, le fils de Cristián Labbé.
| align="center" | 32
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Juan Pablo ÚbedaAncien footballeur.
| align="center" |32
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Katherina ContrerasDanseuse et mannequin. Ancienne participante de Calle 7.
| align="center" |22
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Mario OrtegaÉtudiant de l'électricité.
| align="center" |
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Melina FigueroaMannequin et actrice.
| align="center" |21
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Michelle CarvalhoMannequin.
| align="center" |19
<td style="background:Green;color:white;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Pilar BenzanillaÉtudiante en journalisme.
| align="center" |21
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Richard RubinPrésentateur de télévision.
| align="center" |29
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Rocío MarengoMannequin.
| align="center" |32
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Ruben HilckerÉtudiant en administration des affaires.
| align="center" |21
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Sebastián RamírezRelations publiques.
| align="center" |26
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Simone MardonesJournaliste et actrice.
| align="center" |20
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Stephanie "Fanny" CuevasAncienne participante de Mundos opuestos et Yingo.
| align="center" | 20
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="Yellow"| Valentín BenetMannquin.
| align="center" |25
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"|
|-
|bgcolor="#007FFF"| Valentina Roth
| align="center" | 22
<td style="background:Green;color:White;">En compétitionde Mundos Opuestos 2
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki"| 
|-
|bgcolor="Yellow"| Angélica Jaramillo "Ángel La Juan"Mannequin, actrice et chanteuse.
| align="center" | 27
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de habileté
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 81 jours
|-
|bgcolor="#007FFF"| Diego PérezCommunicateur audiovisuel.
| align="center" | 33
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéEn duel de agilité
|style="background:Purple;color:#fff;" align=center|Abandonpar raisons personnelles(53 jours dans l'équipe Nirvana)
|bgcolor="khaki" align="center" |70 jours
|-
|bgcolor="#007FFF"| Carla PintoÉtudiante en psychologie, fille de Carlos Pinto.
| align="center" | 29
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de agilité
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 81 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Jorge OlivaresActeur.
| align="center" | 30
<td style="background:#120A8F;color:White;">ÉliminéPar un vote de l'Être suprême
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" |14 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Nadia BarrientosMannequin.
| align="center" |27
<td style="background:#120A8F;color:White;">ÉliminéePar un vote de l'Être suprême
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" |45 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Damián BodenhöferActeur et mannequin.
| align="center" | 29
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéEn duel de habileté
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 71 jours
|-
|bgcolor="Orange"| Mariela MonteroActrice et chanteuse.
| align="center" |32
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de force
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 39 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Jonathan MoralesÉlectricien.
| align="center" | 24
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéEn duel de force
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 56 jours
|-
|bgcolor="Orange"| María Auxiliadora "Mariuxi" DomínguezJournaliste et présentatrice. Ancienne participante de Yingo.
| align="center" |30
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de habileté
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 15 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Mauricio IsraelJournaliste et présentateur de télévision.
| align="center" |51
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéEn duel de habileté
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 42 jours
|-
|bgcolor=""| Juan "Chispa" LacassiePatineur. Ancien participant de Mundos opuestos.
| align="center" | 24
<td style="background:Black;color:White;">ExpulséEn brisant les règles
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 1 jour
|-
|bgcolor="Orange"| Juana María "Yendi" RodríguezMaid de Los Méndez.
| align="center" | 23
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de résistance
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 33 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Rosa BarrosForain.
| align="center" |21
<td style="background:Purple;color:White;">Abandonpar raisons personnelles
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 29 jours
|-
|bgcolor="Orange"| Alejandra DíazMannequin.
| align="center" | 30
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéeEn duel de résistance
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 26 jours
|-
|bgcolor="Orange"| Juan "Yoan Amor" BrionesAncien chanteur du groupe musical "La Noche".
| align="center" | 24
<td style="background:Red;color:White;"> éliminéEn duel de force
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 19 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Sofía JaramilloMannequin et étudiante en communications sociales.
| align="center" |23
<td style="background:Purple;color:White;">Abandonpar lésion
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 19 jours
|-
|bgcolor="Orange"| Tamara PrimusMannequin. Ancienne participante de Calle 7.
| align="center" |26
<td style="background:Purple;color:White;"><center>Abandonpar lésion</center>
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 18 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Claudia SchmidtMannequin.
| align="center" | 38
ExpulséeEn brisant les règles
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 15 jours
|-
|bgcolor="RoyalBlue"| Branislav TepesÉtudiant en journalisme.
| align="center" | 26
 éliminéEn duel de résistance
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 12 jours
|-
|bgcolor="Orange"| Carolina NicolichGitane, le cousin de Perla Ilich.
| align="center" | 20
 éliminéeEn duel de habileté
|bgcolor="Gray"|
|bgcolor="khaki" align="center" | 5 jours
|-
|}

 Semaine 1 - 10 :
 Participant du équipe Nirvana.
 Participant du équipe Olimpo.

 Semaine 11 - :
 Participant du équipe Titanes.
 Participant du équipe Gigantes.

Les participants ont été remplacés 
 Sofía Jaramillo, elle a été remplacée par sa sœur  Angélica Jaramillo "Ángel La Juan".
 Claudia Schmidt, elle a été remplacée par  Rocío Marengo.
 Tamara Primus, elle a été remplacée par  Mariela Montero.
 Rosa Barros, elle a été remplacée par  Nadia Barrientos.
 Juan "Chispa" Lacassie, a été remplacé par  Sebastián Ramírez.
 Diego Pérez, a été remplacé par  Jorge Olivares.

Phases de compétition

Équipes 
Voici un tableau, qui est la façon dont les équipes ont été formées:

 Le capitaine de l'équipe respective.

Tableau résumé

Compétition par équipes 

 Le participant entre la concurrence, mais: ne suffit pas à soutenir la concurrence dans les équipes, et gagne l'immunité.
 Le participant gagne avec son équipe la semaine et est enregistré.
 Le participant obtient l'immunité et le titre de "Puissant" dans le Défi immunité.
 Le participant perdu avec son équipe a la semaine, mais pas nommée.
 Le participant perdre avec son équipe a la semaine et est nommé par les participants de l'Enfer (équipement).
 Le participant et son équipe perdre par semaine et est nommé par les participants du paradis (l'équipe adverse).
 Le participant est menacée par le "Puissant" et par la suite nommé test de perdre son salut.
 Le participant est menacée par le "Puissant" et plus tard a sauvé la victoire est la preuve du salut.
 Le participant est nommé, a perdu le duel de élimination et ultérieure est éliminé de la compétition.
 Le participant abandon la compétition.
 Le participant est expulsé de la compétition.

Votes du «Conseil d'élimination»

Compétition par équipes 

Chaque semaine, mené deux conseils pour le déménagement: celui dans lequel l'équipe perdante des pouvoirs, qui accorde l'immunité de groupe, de voter pour un membre de la même équipe et un autre vote sur l'équipe gagnante à un participant équipe perdante . La première équipe qui perd le sexe Eligia duelliste, en prenant l'équipe gagnante de choisir une personne du même sexe. S'il y a une égalité, le lien doit être puissant.

«Puissant» (Challenge immunité) 
Chaque semaine est une épreuve individuelle pour les hommes et les femmes séparément. Il y a un gagnant de chaque sexe, dont (à partir de la ) avec le plus de votes en sa faveur auprès du public, par le biais SMS, deviendra le 'puissant. "Le puissant ne peut être nommé dans l'un des Conseils ou de destitution soumis et doit également avoir le privilège d'être capable de se déplacer de manière transparente entre les trois mondes présents dans le jeu.

Cérémonie du «Puissant» 
Après avoir eu l'avis du Paradis, le "Puissant" menaçait un membre de votre propre équipe et un de l'équipe adverse selon le sexe de l'enlevé une semaine. Les deux ensuite dû faire face à des menaces dans un test de salut pour ne pas être le candidat qui a dû faire face à l'élimination.

Cérémonie du «Suprême» 
Le public envoie constamment des messages texte soutenir leurs participants préférés. Il en résulte dans la plupart des participants votes vont être sauvés duel élimination.

Équipe du programme

Présentateurs 
  Sergio Lagos 
  Karla Constant

Hôtes

Paraíso (Paradis) 
  Mariana Derderián (Protectrice de paradis)
  Daniela Castillo (Muse de paradis)
  Titi Aubert

Infierno (Enfer) 
  Fernando Kliche (Avocat du diable)
  Sebastián Keitel (Gardien de l'enfer)

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Mundos opuestos (Chili)
 Mundos opuestos (Colombie)
 Mundos opuestos (Mexique)
 Mundos opuestos (Équateur)

Liens externes 
 Site officiel

Émission diffusée sur Canal 13 (Chili)
Émission de télévision produite au Chili
Émission de téléréalité
Mundos opuestos (Chili)
2013 à la télévision au Chili